Преотешти има више значења:

 Преотешти (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Преотешти (Валча), насеље у округу Валча у Румунији